Személynevek

Savoyai Margit (–1254), IV. Amadeusz savoyai gróf leánya és II. Bonifác montferrati őrgróf felesége
Savoyai Margit (1382/89/90–1464), Boldog, dominikánus apáca, Savoyai Amadeusz achajai herceg és piemonti úr leánya, valamint II. (Palaiologosz) Teodor montferrati őrgróf 3. felesége
Savoyai Margit (1410–1479), VIII. Amadeusz savoyai herceg (V. Félix avignoni ellenpápa) leánya, valamint III. (Anjou) Lajos címzetes nápolyi király, Calabria és Anjou hercege, majd IV. Lajos pfalzi választó, továbbá V. Ulrik württembergi gróf felesége
 Savoyai Margit (1439–1484), I. Lajos savoyai herceg leánya, IV. (Palaiologosz) János montferrati örgrófnak, valamint II. (Luxemburgi) Péternek, Saint-Pol és Brienne grófjának a felesége.
Savoyai Margit (1589–1655), I. Károly Emánuel savoyai herceg leánya és IV. (Gonzaga) Ferenc mantovai herceg felesége
Savoyai Margit (1851–1926), Savoyai Ferdinánd genovai herceg leánya és I. Umberto olasz király felesége

Földrajzi nevek
Margherita di Savoia, olasz község (comune) Olaszország Puglia régiójában, melyet Savoyai Margit olasz királyné tiszteletére neveztek el róla